Чистополь — название населённых пунктов и аэропорта.

Казахстан 
 Чистополь — село в Успенском районе Павлодарской области.

Россия 
 Чистополь — село в Давлекановском районе Башкортостана, ныне в составе деревни Каранбаш.
 Чистополь — хутор в Киквидзенском районе Волгоградской области.
 Чистополь — город, административный центр Чистопольского района Татарстана.
 Чистополь — аэродром с небольшим пассажирским терминалом, расположенный в Чистопольском районе Республики Татарстан.

Украина 
 Чистополь (до 2016 г. — Кирово) — село в Никопольском районе Днепропетровской области.
 Чистополь — село в Пятихатском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Чистополье